Бланка Роса има више значења:

 Бланка Роса, Лос Куатес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бланка Роса (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику